Die American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2023 wird die 16. Auflage dieses Turniers. 

Neben der A-Gruppe, in der um die Europameisterschaft gespielt wurde, werden eine B- sowie eine C-Gruppe ausgetragen. Jede Gruppe hat vier Teilnehmer. Die Einteilung der Mannschaften erfolgte nach den Endplatzierungen der EM 2022. Für die Austragung 2024/25 soll auf eine A- und eine B-Gruppe mit je sechs Mannschaften umgestellt werden.

Europameisterschaft

Gruppe B

Gruppe C

Einzelnachweise 

Europameisterschaft der Junioren
2023